Le Górnik Zabrze est un club de handball, situé à Zabrze en Pologne, évoluant en Superliga, le championnat national des clubs masculins. Depuis 2013, le club participe régulièrement aux compétitions européennes notamment à la Coupe de l'EHF.

Historique 
1959 : Fondation du club

Palmarès 
Compétitions nationales
 Championnat de Pologne (2) : 
Vainqueur en 1989 et 1990
Deuxième en 1976, 1979 et 1988
Troisième en 1967, 1985, 1987 et 2014
Coupe de Pologne (3) : 
Vainqueur en 1984, 1988 et 1990

Compétitions internationales
Coupe des clubs champions (C1) : 
1/8 de finale en 1991
Coupe de l'EHF (C2) :
 en 2016, 2017 et 2020
Challenge Cup (C3) :
1/16 de finale en 2014

Effectif 2019-2020

Notes et références

Zabrze
Zabrze
Handball